W Mołdawii
 Slobozia – miasto w Naddniestrzu, siedziba administracyjna rejonu Slobozia

 W Rumunii
 Slobozia – miasto
 Slobozia – wieś w okręgu Bacău, w gminie Filipeni
 Slobozia – wieś w okręgu Buzău, w gminie Cătina
 Slobozia – wieś w okręgu Bacău, w gminie Stănișești
 Slobozia – wieś w okręgu Bacău, w gminie Urechești
 Slobozia – wieś w okręgu Botoszany, w gminie Broscăuți
 Slobozia – wieś w okręgu Botoszany, w gminie Cordăreni
 Slobozia – wieś w okręgu Botoszany, w gminie Păltiniș
 Slobozia – gmina w okręgu Giurgiu
 Slobozia – wieś w okręgu Giurgiu, w gminie Slobozia
 Slobozia – wieś w okręgu Jassy, w gminie Ciurea
 Slobozia – wieś w okręgu Jassy, w gminie Deleni
 Slobozia – wieś w okręgu Jassy, w gminie Schitu Duca
 Slobozia – wieś w okręgu Jassy, w gminie Sirețel
 Slobozia – wieś w okręgu Jassy, w gminie Voinești
 Slobozia – wieś w okręgu Suczawa, w gminie Fântânele
 Slobozia – wieś w okręgu Suczawa, w gminie Zvoriștea